Leskó László (1943–2001) író, újságíró, tanár
 Leskó László (1955) labdarúgó (Rába ETO)